John McRae est un nom pouvant désigner:

 (1815-1868), gouverneur américain du Mississippi
John McRae (1864-1939), homme politique canadien en Colombie-Britannique
John Duncan McRae (1915-1999), homme politique canadien en Colombie-Britannique

Voir aussi
John McCrae (1872-1918), poète et militaire canadien

McRae, John